

Manga 
 Hanzo  – manga di tipo seinen

Personaggi 
 Hanzo  – personaggio del manga e anime Naruto
 Hanzo  – personaggio del manga e anime Hunter × Hunter
 Hanzo  – personaggio di Ultimate Muscle
 Hanzo – personaggio di Overwatch

Persone 
 Hattori Hanzō  – condottiero giapponese